Gregory Kohs – imprenditore, specialista di analisi di mercato e critico giornalistico statunitense
 Samuel Kohs – psicologo statunitense
 Verners Kohs – cestista lettone